Зеттерберг, Сеттерберг () — фамилия.

Известные носители фамилии 
 Зеттерберг, Пер (род. 1970) — шведский футболист.
  (род. 1945) — финский историк.
 Зеттерберг, Хенрик (род. 1980) — шведский хоккеист.
  (род. 1973) — шведский политик.